Taramundi kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Taramundi (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Taramundi (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar